Concrete může být:

 Concrete (Washington), město ve Washingtonu
 Concrete (Texas), zaniklé město v Texasu
 Concrete (album, Fear Factory), album Fear Factory z roku 2002
 Concrete (album, Pet Shop Boys), album Pet Shop Boys z roku 2006
 Concrete (album, Izzy Stradlin), album Izzy Stradlina z roku 2008
 Concrete (album, Sunny Sweeney), album Sunny Sweeney z roku 2011